— японская фамилия и топоним.

Топоним 
 Камэда — княжество в Японии времён правления сёгуната Токугава (1600—1868).
 Камэда — город в японской префектуре Ниигата.
 Камэда — железнодорожная станция в японском городе Ниигата.

Носители фамилии 
 Камэда Босай (1752—1826) — японский художник.
 Камэда, Дайки (род. 1989) — японский боксёр. Брат Коки Камэды и Томоки Камэды.
 Камэда, Коки (род. 1986) — японский боксёр. Брат Дайки Камэды и Томоки Камэды.
 Камэда, Кох Габриэль (род. 1975) — немецко-японский скрипач.
 Камэда, Масаси (род. 1975) — японский боец смешанных единоборств.
 Камэда, Сэйдзи (род. 1964) — японский музыкальный продюсер.
 Камэда, Томоки (род. 1991) — японский боксёр. Брат Дайки Камэды и Коки Камэды.